Criteri:
Turno raggiunto. Le squadre in blu hanno raggiunto le semifinali, quelle in arancione sono state eliminate ai quarti di finale, quelle in verde agli ottavi e quelle in grigio nella fase a gironi.
Punti. 3 punti per ogni vittoria incluse quelle ai tempi supplementari; 1 punto per ogni pareggio incluse le partite decise ai rigori; 0 punti per ogni sconfitta incluse quelle ai tempi supplementari.
Differenza reti.
Gol segnati.

Campionato mondiale di calcio 2018